Katalog může označovat:

 katalog – vhodně uspořádaný seznam, výčet či soupis navzájem různých entit stejného významu, povahy, charakteru, účelu apod. 

ve výpočetní technice
 Internetový katalog – seznam webových stránek
 katalog hodnot programu předepsasaných databází – číselník 

v právu
 katalog (právo) – seznam práv či povinností

v astronomii
 Messierův katalog – seznam mlhavých vesmírných objektů (hvězdokup, mlhovin a galaxií)
 Glieseho katalog – pokus o soupis všech hvězd v blízkosti Sluneční soustavy 
 New General Catalogue (zkratka NGC) – katalog objektů hlubokého vesmíru v amatérské astronomii (česky:Nový hlavní katalog)
 Index Catalogue (zkratka IC) – astronomický doplněk katalogu NGC, katalog mlhovin, hvězdokup a galaxií
 SAO katalog

v obchodu
 obchodní katalog – obvykle soupis zboží či služeb převážně komerční povahy
 ceník – obchodní a hospodářská pomůcka 

v kultuře
 Katalog (skupina) – hudební skupina
 knihovní katalog – seznam knižního fondu v příslušné knihovně